The Planet's Funniest Animals, ou Vídeos Engraçados e Divertidos do Animal Planet no Brasil é um programa de comédia estadunidense que mostra vídeos engraçados de animais, assemelhando-se ao quadro Vídeo Cassetadas do Domingão do Faustão.
Os vídeos mostrados envolvem animais como cachorros, gatos, pássaros, hamsters, cavalos,  e até doninhas.

Apresentadores 
Desde 1999, o programa já teve dois apresentadores:
 Matt Gallant (1999-2005)
 Keegan-Michael Key (2006-2008)

Comédia
Animal Planet
Animais domésticos